La liste des joueurs du Beerschot peut être la liste des joueurs de deux clubs totalement distincts :
 La liste des joueurs du Beerschot VAC (13)
 La liste des joueurs du Beerschot AC (3530)